Анато́лій Васи́льович Кара́йбіда (  — ) — солдат Збройних сил України.

Життєвий шлях 
У часі війни — водій 40-го окремого мотопіхотного батальйону «Кривбас» 17-ї окремої танкової бригади.

Загинув 16 лютого 2015-го під час виконання бойового завдання поблизу села Парасковіївка Бахмутського району.

Без Анатолія лишились дружина та двоє дітей — дочка й син.

Похований в селі Микільське.

Вшанування 
 в Привільнянській школі, котру закінчив Анатолій, 16 лютого 2017-го відкрито меморіальну дошку його честі

Джерела 
 Карайбіда Анатолій Васильович 
 У Привільнянській школі відкрили меморіальну дошку

Уродженці Солонянського району
Військовики 40-го окремого мотопіхотного батальйону «Кривбас»
Померли в Бахмутському районі
Поховані в Солонянському районі